Riesenkopf steht für

 Riesenkopf (Berg), Berg nördlich von Weilmünster-Rohnstadt, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Ringwall Riesenkopf (Ringwallanlage Riesenburg), Ringwallanlage auf dem Riesenkopf bei Rohnstadt, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Großer Riesenkopf, auch einfach Riesenkopf, Berg im bayerischen Inntal, Flintsbach a.Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern